Ильинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шелаболихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Ильинка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 742 человека, в том числе 351 мужчина и 391 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 731 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Ильинка,
 село Луговое.

Примечания 

Сельские поселения Шелаболихинского района